Miron este un nume provenit din limba greacă veche, dar poate fi originar și din limbi moderne precum catalana, franceza sau spaniola (a se vedea, Miron (nume de familie)).

În limba română, Miron poate fi atât un prenume cât și un nume de familie.

Nume 
 Miron (sculptor), sculptor din Grecia antică

Prenume 
 Miron Barnovschi-Movilă (1590-1633), domnul Moldovei
 Miron Białoszewski (1922–1983), poet polonez
 Miron Chichișan (1945-2016), politician român
 Miron Constantinescu (1917-1974), sociolog marxist, istoric, om politic comunist român 
 Miron Costin (1633–1691), cronicar moldovean
 Miron Cozma (n. 1954), lider sindical
 Miron Cristea(1868-1939), politician, teolog, primul patriarh al Bisericii Ortodoxe Române
 Miron Gagauz (n. 1954), om politic din Republica Moldova
 Miron Grindea (1909-1995), jurnalist literar, originar din România
 Miron Ignat (1941-2018), politician român 
 Miron Mănescu (n. 1946), om politic 
 Miron Mitrea (n. 1956), om politic 
 Miron Nicolescu (1903-1975), matematician român
 Miron Radu Paraschivescu (1911-1971), poet, eseist și publicist român
 Miron Rațiu (1929-2011), dirijor român

Nume de familie

Localități 
 Miron Costin, sat în comuna Trifești din județul Neamț
 Miron Costin, sat în comuna Vlăsinești din județul Botoșani
 Mironești, sat în comuna Gostinari din județul Giurgiu

Nume
Nume de familie
Nume proprii
Prenume